Thomas Porter Thacker (n. 1939), cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Thomas William Thacker (n. 1978), chitarrista e cantante canadese